Money in the Pocket – album di Joe Zawinul del 1967
Money in the Pocket – album di Cannonball Adderley del 2005